Кубок Испании по футболу 2005—2006 — 102-й розыгрыш Кубка Испании по футболу, проводимый Королевской федерацией футбола Испании. Обладателем Кубка Испании в 4 раз стал «Эспаньол».

Предварительный раунд 

|}
Автоматически прошли: Реал Унион и Самора.

Первый раунд

Второй Раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Раунд 1/8 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

Кубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 2005 году
Футбол в Европе в 2006 году
Спорт в Испании в 2005 году
Спорт в Испании в 2006 году